Maximum steht für:
 bei mathematischen Funktionen den oberen Extremwert
 das größte Element einer geordneten Menge, siehe größtes und kleinstes Element
 bei der Überlagerung von Wellen, der Ort mit der größten Amplitude in seiner Umgebung, siehe Interferenz (Physik)
 Maximum (1918), deutscher Spielfilm von Alfred Halm
 Maximum-Drehgestell, eine Drehgestellbauart bei Straßenbahnen
 Maximum (Album), Album der deutschen Rapper KC Rebell und Summer Cem
 Maximum Verlag, deutscher Belletristik-Verlag
 DASMAXIMUM KunstGegenwart, Kunstmuseum in Traunreut

Siehe auch:

 Höchststand
 Höhepunkt
 Klimax
 Kulmination
 Peak